Дуброве́нка () — река в Республике Беларусь, протекает по территории Могилёвского района Могилёвской области; правый приток Днепра.

Характеристика 
Протяжённость реки около 18 км. Её исток находится возле деревни Софиевка Полыковичского сельсовета. Река имеет два основных притока: Струшню и Приснянку. 

Ещё в начале XX века Дубровенка представляла собой широкую и полноводную реку. В 30-е годы XX века большие лодки с рыбой поднимались вверх по течению Дубровенки до пристани, располагавшейся в районе за сегодняшним Центральным рынком Могилёва.

Происхождение названия 
Название Дубровенка происходит от «дуброва», дубовый лес.

Фауна 
В реке обитают: карась, окунь, карп, щука, голавль, плотва и др. рыбы. Находят себе пристанища и гнездовья водоплавающие птицы (в частности, кряковые утки). По берегам роют себе норы бобр и ондатра.

История 

 Наводнение 1942 года

Галерея

Примечания

Ссылки 
 

Притоки Днепра
Реки Могилёвской области
Реки Могилёва